Écoffey est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Écoffey, patronyme français ;
 Jean-Philippe Écoffey (1959-), acteur suisse.

Toponyme 
 , lac situé dans le comté de Bennett dans l'État du Dakota du Sud aux États-Unis.

Patronyme français